Shiva e Vishnu — dois deuses do hinduísmo
 Mahadeva (budismo) — monge budista e fundador da escola Mahasanghika a cerca de 

Desambiguação